Opatov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Opatov (okres Třebíč)
 Opatov (okres Svitavy)
 Opatov (okres Jihlava)

Overige betekenissen: 

 Opatov (metrostation), een metrostation van de Praagse metro.